Дженсен Еклз, Дже́нсен Росс Еклз (англ. Jensen Ross Ackles; нар. 1 березня 1978(19780301), Даллас, Техас) — американський актор, співак, режисер.
 Девід Генрі Еклз (англ. David H. Eccles; 1932—2021) — південноафриканський іхтіолог.